GCT steht für:
 eine französische Panzerhaubitze, siehe AMX-30 AuF1
 Grand Central Terminal, ein großer Kopfbahnhof in New York City
 Greenwich Civil Time, eine historische nautische Zeitangabe zwischen 1924 und 1952
 Global Champions Tour, eine internationale Turnierserie im Pferdesport (Springreiten)
 Gratis-Comic-Tag
 Goal Contents Theory, eine Subtheorie der Selbstbestimmungstheorie
 Groupe Combattant Tunisien, tunesische Kampfgruppe
 Groupe Chimique Tunisien, tunesischer Düngerhersteller

gct steht für:
 Alemán Coloniero (ISO-639-3-Code)

GCT